Реч Брезница изведена је од речи бреза. Она може значити:

Насеља 

Србија:
 Брезница (Жагубица), насеље у општини Жагубица, Браничевски округ, Србија
 Брезница (Бујановац), насеље у оштини Бујановац, Пчињски округ, Србија
 Брезница (Обилић), насеље у оштини Обилић, Косовски округ, КиМ, Србија

Бугарска:
 Брезница (Бугарска), насеље у Благојевградској области, Бугарска
 Горња Брезница, насеље у Благојевградској области, Бугарска

Грчка:
 Брезница (Преспа), насеље у општини Преспа, Грчка

Северна Македонија:
 Брезница (Македонски Брод), насеље у општини Македонски Брод, Југозападна област, Северна Македонија
 Брезница (Петровец), насеље у општини Петровец, Град Скопље, Северна Македонија
 Нова Брезница, насеље у општини Сопиште, Град Скопље, Северна Македонија

Словенија:
 Брезница (Жировница), насеље у општини Жировница, Словенија
 Брезница под Лубником, насеље у општини Шкофја Лока, Словенија
 Брезница при Жирех, насеље у општини Жири, Словенија

Хрватска:
 Брезница Ђаковачка, насеље у општини Левањска Варош, среедишња Славонија, Хрватска
 Брезница Нашичка, насеље у општини Кошка, источна Славонија, Хрватска
 Брезница (Вараждин), општина у Вараждинској жупанији, Хрватска

Реке 
 Брезница (ријека), ријека у Пљевљима

Тврђаве 
 Брезница (западна), тврђава поред Краљева.
 Брезница (јужна), тврђава недалеко од Ниша.

Види још 
 Бреза (вишезначна одредница)
 Брезе (вишезначна одредница)
 Брезик (вишезначна одредница)
 Брезине (вишезначна одредница)
 Брезици (вишезначна одредница)
 Брезичани (вишезначна одредница)
 Брезна (вишезначна одредница)
 Брезник (вишезначна одредница)
 Брезно (вишезначна одредница)
 Брезова (вишезначна одредница)
 Брезовац (вишезначна одредница)
 Брезово (вишезначна одредница)
 Брезовица (вишезначна одредница)
 Брезовице (вишезначна одредница)